Трам, значения:

Аббревиатура 
 ТРАМ — Театр рабочей молодёжи в Москве — современный Ленком.
 ТРАМ — Театр рабочей молодёжи в Ленинграде.

Топоним 
Трам () — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Гидроним 
Трам () — река в Швейцарии, приток Бирса, бассейн Рейна.